

Pessoas
Carlos Knutsson
Érico X da Suécia - por vezes citado como Erik Knutsson

Outros
8534 Knutsson - um asteroide

Desambiguações de sobrenomes